Miejscowości
 Kriwiec – wieś w Rosji, w wołoscie Pożeriewickaja (osiedle wiejskie) rejonu diedowiczskiego w obwodzie pskowskim

Osoby o tym nazwisku
 Jefim Kriwiec − radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Jekatierina Kriwiec − rosyjska siatkarka